NGC 3298 (другие обозначения — MCG 8-19-43, ZWG 241.1, ZWG 240.65, PGC 31529) — линзовидная галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1789 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3298
Большая Медведица (созвездие)